Sabayon ist:

 der französische Name für Zabaglione, eine der bekanntesten Nachspeisen der italienischen Küche
 in der modernen Küche nicht nur Zabaglione und die daraus abgeleiteten süßen Schaumcrèmes, sondern auch eine Saucenart, die ebenfalls auf der Basis von im Wasserbad aufgeschlagenem Eigelb plus Aromaten hergestellt wird (z. B. Rotweinsabayon zu Fisch)
 eine Linux-Distribution, siehe Sabayon Linux